Танненбаум — еврейская фамилия.

 Танненбаум, Аллан (род. 1945) — американский фотограф.
 Танненбаум, Макс-Жерар (Жерар Ури, 1919—2006) — французский кинорежиссёр.

Также 
 O Tannenbaum — рождественская песня немецкого происхождения.
 Операция «Танненбаум» () — планировавшееся вторжение нацистской Германии в Швейцарию в ходе Второй мировой войны.
 Таненбаум
 Тененбаум